Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Challenge Bell 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německo-francouzský pár Tatjana Mariová a Kristina Mladenovicová, který se turnaje rozhodl nezúčastnit.

Vítězem se stala druhá nasazená rusko-australská dvojice Alla Kudrjavcevová a Anastasia Rodionovová, která ve finále zdolala nejvýše nasazený pár Češek a aktuální vítězky US Open Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (vítězky)
  Darija Juraková /  Petra Martićová (1. kolo)
  Catalina Castañová /  Mirjana Lučićová Baroniová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2013